Олег Троицкий:

* Троицкий, Олег Иванович (род. 1957) — российский государственный и политический деятель, Глава города Долгопрудного Московской области (с 2000 по 2019 гг.).
 Троицкий, Олег Николаевич (1928—2016) — советский и российский врач и организатор здравоохранения, заведующий Читинским областным отделом здравоохранения (1968—1988), заслуженный врач РСФСР (1967), почётный гражданин Читинской области (1997).